Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Mexico 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e André Sá che hanno battuto in finale Bobby Kokavec e Marco Osorio 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sander Groen /  Maurice Ruah (primo turno)
 Bernardo Martínez /  David Roditi (semifinali)

 Nelson Aerts /  André Sá (Campioni)
 Massimo Ardinghi /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Mexico 1997